Sasia steht für:

 Sasia, afrikanischer Specht

Sasía oder Sasia ist der Familienname folgender Personen:

 José Sasía (1933–1996), uruguayischer Fußballspieler und Trainer
 Nazareno Sasia (* 2001), argentinischer Leichtathlet